Запоталито има више значења:

 Запоталито (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запоталито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику